Sutatenza kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sutatenza (ort), Cundinamarca, 
 Sutatenza (kommun), Boyacá,